Deutsche Hochschule steht für:

 Deutsche Hochschule (Zeitschrift), Verbandszeitschrift des (liberal-jüdischen) Burschenbunds-Convents
 Deutsche Hochschule für Filmkunst, Babelsberg
 Deutsche Hochschule für Leibesübungen, Berlin
 Deutsche Hochschule für Politik, Berlin
 Deutsche Hochschule für Körperkultur, Leipzig
 Deutsche Hochschule der Polizei, Münster
 Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer
 Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Saarbrücken
 Deutsche Technische Hochschule Brünn
 Freie Deutsche Hochschule, Paris

Siehe auch:
 Deutsche Akademie